Schwinn ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Schwinn, deutscher Politiker; Bürgermeister der Stadt Pfungstadt
 Andreas Schwinn (1920–2008), deutscher Oboist
 Florian Schwinn (* 1954), deutscher Journalist, Radiomoderator und Autor
 Frank Schwinn (* 1967), deutscher Gitarrist
 Georg Adolf Schwinn (1815–1892), pfälzischer Unternehmer und Politiker
 Ignaz Schwinn (1860–1948), Gründer des Fahrradherstellers Schwinn Bicycle Company
 Monika Schwinn (1942–2019), deutsche Krankenschwester, politische Geisel
 Thomas Schwinn (* 1959), deutscher Soziologe
 Wilhelm Schwinn (1897–1967), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Wilhelm Schwinn (Theologe) (1905–1974), deutscher evangelischer Theologe  

 Schwinn steht für:
 Schwinn (Marke), Fahrradmarke